La Source kan syfta på:
 La Source (balett) – en balett från 1866 av Arthur Saint-Léon
 La Source (musikalbum) – ett musikalbum från 2007 av Nâdiya
 Källan (Courbet) – originaltitel La Source, en oljemålning från 1862 av Gustave Courbet
 Källan (Ingres) – originaltitel La Source, en oljemålning från 1856 av Jean-Auguste-Dominique Ingres
 Cerca la Source, ort i Haiti